Спиридо́н (), народна форма «Свирид» — православне чоловіче ім'я грецького походження. Припускають, що воно пов'язане з σπυρίδες («вербові кошики»), означаючи буквально або «кошикар», або «заможний господар» (який має багато зерна у кошах).

 Святий Спиридон — ранньо-християнський святий та чудотворець (4-те століття)
 Спиридон Проскурник (12 століття, Київ) — древньоруський святий, чернець Печерського монастиря. Преподобний
 Спиридон (митрополит) — Київський мирополит (1477)
 Архімандрит Спиридон (в миру Георгій Степанович Кисляков; 1875—1930) — священнослужитель Російської православної церкви, архімандрит (з 1915 року), громадський діяч, публіцист, автор антивоєнних творів.
 Черкасенко Спиридон  — український письменник, драматург і педагог
 Довгаль Спиридон Микитович — голова Української Національної Ради (1966-67, 1972 — 75 рр.).
 Спиридон (Головастов) — архієрей Української православної церкви (Московського патріархату)
 Спиридон (Романов) — архієрей Української православної церкви (Московського патріархату)

Примітки 

Чоловічі імена